Angèle Chavatte (née en 1937), femme politique française
 Pierre-Ignace Chavatte, chroniqueur et ouvrier français du 
 Pierrick Chavatte (né en 1974), nageur français
 Robert Pierre André Chavatte (1901-1990), général français.

Toponyme
 La Chavatte,  commune française de la Somme